Галатия Григориаду-Сурели () е гръцка писателка, авторка на много книги за деца и юноши, както и за възрастни.

Биография 
Родена е на 6 юни 1930 година в македонския град Кавала, Гърция. Завършва университета в Дамаск. За пръв път се появява на сцената на литературата за деца в 1954 година в сборника „Червена плетена нишка“ (Κόκκινη κλωστή δεμένη).

Женена е за поета Йоргос Сурелис.

Авторка е на много книги за деца и младежи, но също така и на много книги за възрастни - исторически романи, книги за религия и други. Членка е на Националното гръцко литературно общество, Кръга на гръцките детски книги и Женското литературно общество. Награждавана е от Женското литературно общество, Кръга на гръцките детски книги и Педагогическия институт на Падуа.

В 1980 година е наградена за цялостно творчество от Атинската академия. Името на Галатия Григориаду-Сурели е вписано в почетния списък на международното отличие „Ханс Кристиан Андерсен“. В 2005 година е наградена от Църквата на Гърция за приноса си в литературата.

Умира на 23 септември 2016 година.

Творчество

Външни препратки

Бележки 

Родени в Кавала
Гръцки писатели
Македонски гърци
Гръцки детски писатели
Гръцки романисти